Rago ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rago (Arkansas)
 Rago (Colorado)
 Rago (Kansas)

Nationalpark:
 Rago-Nationalpark in Norwegen

Automarke:
 Rago (Automarke), ehemalige uruguayische Automarke